Каупо Кальюсте (; 15 декабря 1981 года, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский хоккеист и тренер, защитник.

Карьера 

Воспитанник эстонского хоккея (играл и в финском молодёжном клубе "Нокиан Пюрю"). За свою карьеру поиграл на высшем уровне в чемпионатах Эстонии, Великобритании, Нидерландов, Белоруссии, Франции, Польши и Румынии. Завершил свою карьеру в норвежском клубе первого дивизиона "Конгсвингер". В 2019 году Кальюсте вошел в тренерский штаб юношеской сборной Эстонии до 18 лет.

Сборная 

С 2003 по 2012 годы Каупо Кальюсте вызывался в состав  сборной Эстонии по хоккею с шайбой. В ней он принимал участие в десяти чемпионатах мира в низших дивизионах, а также в двух отборочных турнирах на Олимпийские игры.

Статистика 
.

Клубная карьера

В сборной

Достижения 

  Чемпион Эстонии (2) : 2003/04, 2006/07.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Российский хоккей»

Хоккеисты Эстонии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Пантер»
Игроки ХК «Старз»
Игроки ХК «Фрисланд Флайерз»
Игроки ХК «Огре»
Игроки ХК «Шамони»
Игроки ХК РоКи
Игроки ХК ТИХК
Игроки ХК «Чарко Санок»
Игроки ХК «Викинг»
Игроки ХК «Корона Брашов»
Игроки ХК «Конгсвингер Найтс»
Игроки сборной Эстонии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Эстонии